Plaats in Indonesië
 Tanjung Medang (Hulu Kuantan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau
 Tanjung Medang (Rangsang), een plaats in het bestuurlijke gebied Meranti-eilanden in de provincie Riau
 Tanjung Medang (Rupat Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkalis in de provincie Riau
 Tanjung Medang (Kelekar), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra